

Cinéma 
 , court métrage américain avec Harold Lloyd sorti en 1917 ;
 Birds of a Feather, titre original de Woody goguenarde, court métrage d'animation américain de Burt Gillett sorti en 1931 ;
 , film américain de John Baxter sorti en 1936 ;
 Birds of a Feather, titre anglais alternatif de Manou à l'école des goélands, film d'animation allemand de Andrea Block et Christian Haas sorti en 2019.

Télévision 
 , série télévisée américaine sortie en 1989.

Musique

Albums 
 , album de Carmen McRae sorti en 1958 ;
 , album de Roy Haynes sorti en 2001.

Chansons 
 , chanson de Joe South sortie en 1968 ;
 , chanson de Killing Joke sortie en 1982 ;
 , chanson de Phish  sortie en 1998.